Сен-Месмен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об
 Сен-Месмен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Сен-Месмен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь
 Сен-Месмен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея